État d'Alirajpur, un État princier aujourd'hui disparu ;
 district d'Alirajpur, un district de l’État de Madhya Pradesh ;
 Alirajpur, la ville qui a donné son nom aux deux précédents.